Als Böenwalze oder Rollkragen bezeichnet man in der Meteorologie zwei unterschiedliche Wolkenformationen vom Typ Arcus, die im Zusammenhang mit Böenfronten auftreten:
 Shelf Cloud – mit der Gewitterzelle bzw. Kaltfront verbundene keilförmige Wolke (meist mit Böenwalze gemeint)
 Roll Cloud – walzenförmige Wolke, die keine Verbindung mit der ursprünglichen Mutterwolke aufweist (seltener)

Shelf cloud
Gewitter